Та́ра (, ) — река в Черногории и Боснии и Герцеговине. Образуется при слиянии рек Опасница и Веруша, течёт 144 км на север по территории Черногории, затем — Боснии и Герцеговины, где, сливаясь с рекой Пивой, образует реку Дрина. На реке в её верхнем течении стоит город Мойковац.

В среднем течении Тара образует самый большой каньон Европы (длина составляет 82 км, глубина — до 1 300 м). Каньон внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как часть национального парка Дурмитор. Реку пересекает величественный мост Джурджевича. Этот мост стал визитной карточкой региона, и снят в военном боевике Ураган с Навароне. Рафтинг по Таре — один из наиболее популярных видов туризма в Черногории.

Правительства Боснии и Черногории планировали затопить каньон реки Тары, построив гидроэлектростанцию на реке Дрина. Однако в апреле 2005 года эти планы отвергли после успешных протестов сторонников сохранения каньона. Но в сентябре 2006 года, несмотря на все усилия по защите каньона, было подписано соглашение между словенской компанией «Petrol» и черногорской компанией «Montenegro-bonus» о сооружении гидроэлектростанции мощностью 40—60 МВт.

Галерея

См.также 
 География Черногории

Ссылки 
  — UNESCO

Туризм в Черногории
Реки Черногории
Реки Боснии и Герцеговины
Пограничные реки
Притоки Дрины